Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1989.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spieler:
  (erreichte das Finale)
  (Sieg)
  (Viertelfinale)
  (Zweite Runde)
  (Zweite Runde)
  (Halbfinale)
  (Zweite Runde)
  (Viertelfinale)

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 33. Jahrgang (1989), Heft 5 (fälschlicherweise mit 34. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1989
Tennisturnier 1989